Contentamento - uma sensação de prazer, satisfação e alegria 
 Espírito Santo - o "Consolador Divino" segundo o cristianismo
 Consolador (canção) - canção da dupla Rayssa & Ravel
 Dildo ou vibrador (sexo) - brinquedos sexuais

Ver também